Comitatul Clarke, conform originalului din limba engleză, Clarke County, se poate referi la următoarele nume proprii.

Comitate  
 Unul din următoarele cinci comitate actuale din cinci state diferite din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Clarke, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clarke, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clarke, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clarke, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clarke, statul  -- (Categorie și format)

 Clarke County a fost numele oficial al comitatului Clark, statul , între anii 1849 și 1925, când ortografia a fost schimbată la cea actuală.

Nave ale United States Navy 
 USS Clarke County (LST-601), vas militar al United States Navy cunoscut sub două nume
 USS LST-601, între 1944 și 1955, respectiv ca
 USS Clarke County între anii 1955 până în anii târzii 1960

Vezi și 
 Comitatul Clark (dezambiguizare)
 Comitatul Clarke (dezambiguizare)
 Clark (dezambiguizare)
 Clarke (dezambiguizare)